Департамент Сан-Кристобаль  () — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.

Территория — 14850 км². Население — 68878 человек. Плотность населения — 4,60 чел./км².

Административный центр — Сан-Кристобаль.

География 
Департамент расположен на западе провинции Санта-Фе.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Нуэве-де-Хулио
 на северо-востоке — с департаментом Вера
 на востоке — с департаментом Сан-Хусто
 на юге — с департаментами Кастельянос, Лас-Колоньяс
 на западе — с провинциями Сантьяго-дель-Эстеро, Кордова

Административное деление 

Муниципалитеты
 Сан-Кристобаль ()
 Серес ()
Коммуны
 Агуара-Гранде ()
 Амбросетти ()
 Арруфо ()
 Вилья-Саралеги ()
 Вилья-Тринидад()
 Эрсилия ()
 Капивара ()
 Колония-Дос-Росас ()
 Колония-Ана ()
 Колония-Босси ()
 Колония-Клара ()
 Колония-Роса ()
 Констанса ()

 Курупайти ()
 Ла-Кабраль ()
 Ла-Лусила ()
 Ла-Рубия ()
 Лас-Ависпас ()
 Лас-Пальмерас ()
 Мойсес-Вилье ()
 Мониготес ()
 Монте-Оскуридад ()
 Ньяндусита ()
 Паласьос ()
 Португалете ()
 Сан-Гильермо ()
 Сантурсе ()
 Соледад ()
 Суарди ()
 Хуангиерос ()

Важнейшие населенные пункты

Примечания

Ссылки 
 Proyecciones de población de la Provincia de Santa Fe

Департаменты провинции Санта-Фе